Скифф () — фамилия:

 Скифф, Брайан (род. 19XX) — американский астроном.
  (1867—1947) — автор, коллекционер, библиофил, знаток Америки и основатель Acorn Club.

См. также